Ел Казадеро има више значења:

 Ел Казадеро (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Казадеро (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Казадеро (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Казадеро (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику